Cirro – Tipo di nube
 Cirrus (rete interbancaria) – Rete interbancaria controllata da MasterCard